The Manse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 The Manse (Massachusetts), ID-Nr. 76000263
 The Manse (Mississippi), ID-Nr. 79001291